Prónay-kastély (Acsa)
 Prónay-kastély (Alsópetény)
 Prónay-kastély (Romhány)
 Prónay-kastély (Zalahaláp)
 Kubinyi-Prónay-kastély (Karancsság)
 Kubinyi-Prónay-kastély (Ságújfalu)
 Prónay-Dessewfy-kastély